

Personnalités 

 Alexandre d'Alton-Shee (1776-1859), général français ;
 Edmond d'Alton-Shée de Lignières (1810-1874), homme politique français, membre de la Chambre des pairs ;
 George Archer-Shee (1895-1914), officier britannique ;
 George Shee (1758-1825), ministre britannique ;
 George Shee (1785-1870), ministre puis diplomate irlandais ;
 Henri Shée (1739-1810), homme politique français, sénateur puis membre de la Chambre des pairs ;
 Martin Archer Shee (v.1769-1850), artiste peintre anglais.